Il singolare del BMW Open 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Manuel Orantes ha battuto in finale Karl Meiler 6-1, 6-4, 6-1

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1976